Povelić je lahko:
 Povelić, Križevci (Hrvaška)
 Povelič, Bosna in Hercegovina